Dějiny filosofie () je sovětská učebnice, která byla připravena kolektivem autorů z Filozofického ústavu Akademie věd SSSR a získala slangový název „šedivý kůň“ ().. Tato kniha, obsahující zevrubný soustavný výklad rozsáhlého období  vývoje filosofie z vědeckého materialistického hlediska, byla vydána ve třech svazcích za redakce Georgije Alexandrova, Bernarda Bychovského, Pavla Judina a Marka Mitina. Učebnice byla vyznamenána Stalinovou cenou a těšila se velké oblibě mezi sovětské studenty. Česky vyšly pouze dva svazky v nakladatelství Svoboda.

Překlad do češtiny 
České vydání vyšlo roku 1950 (1. svazek) a 1952 (2. svazek).

Odkazy

Reference

Související články 
 Stručné dějiny filosofie

Literatura

Externí odkazy 
  История философии (elektronická kniha)

Knihy z roku 1979
Religionistická literatura
Učebnice
Knihy z roku 1981